Kaleidoskope (ràdio), programa de la BBC Radio 4
 Kaleidoscope (EP), tretzè EP de la banda anglesa Coldplay
 Kaleidoskope (sèrie), sèrie de Netflix de 2023